Села в Україні:
 Олексинці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Олексинці — Чернігівська область, Срібнянський район